Петров Вал — локомотивное депо станции Петров Вал.
 Петров Вал — вагонное депо станции Петров Вал.